Case Histories (boek), een roman van Kate Atkinson.
Case Histories (televisieserie), een Britse detectiveserie gebaseerd op het boek